(1909-1970), musicien et compositeur uruguayen ;
 Carlos Estrada (1922-2001), acteur hispano-argentin ;
 Carlos Estrada (1961), footballeur colombien ;

Voir aussi 
 
 Carlos Astrada